El Pas del Bosc de Llania és un pas de muntanya situada a 622 m d'altitud situat en el terme municipal de Conca de Dalt, del Pallars Jussà, dins de l'antic terme de Claverol.

Està situat a l'entrada occidental del Bosc de Llania, a l'esquerra del barranc de la Molina, al nord-est dels Serrats i a ponent de l'afluència de la llau de l'Obaga de Teresa.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Bosc de Llania
Bosc de Llania